Глєбова — жіноча форма російського прізвища Глєбов.

 Глєбова Анастасія Олексіївна — старший лейтенант Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Глєбова Віра Іллівна (1885—1935) — російська і радянська вчена, хімік.
 Глєбова Жанна Іванівна (нар. 1950 р.) — радянська співачка (сопрано), актриса оперети, театру і кіно, Заслужена артистка Латвійської РСР (1976).
 Глєбова Марія Михайлівна (по чоловіку — Соловцова; 1840, Ярославська губернія — 1 вересня 1919) — драматична актриса, театральний діяч, антрепренер.
 Глєбова Олена:
 Глєбова Олена (легкоатлетка) (* 19 лютого 1981) — українська легкоатлетка.
 Глєбова Олена (фігуристка) (1989, Таллінн, Естонія) — естонська фігуристка, що виступає у жіночому одиночному фігурному катанні.

Див. також 
 Глібов

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ